Braćak, plaats in Servië
Bračak, plaats in Kroatië